Александр Неустроев:
 Неустроев, Александр Александрович — сотрудник Императорского Эрмитажа, надворный советник, один из авторов «ЭСБЕ»; сын А. Н. Неустроева.
  (1949—2006) — министр промышленной политики Украины в 2004—2005 годах.
 Неустроев, Александр Николаевич (1825—1902) — российский библиофил и библиограф.